Youssef Belkebla (né en 1965), un footballeur français ;
 Fadila Belkebla (née en 1972), une actrice française, sœur de Youssef Belkebla ;
 Haris Belkebla (né en 1994), un footballeur algérien, neveu de Fadila et Youssef Belkebla.